Il gabbiano Jonathan Livingston
 titolo originale del film Il gabbiano Jonathan
Jonathan Livingston Seagull – album di Neil Diamond del 1973, colonna sonora de Il gabbiano Jonathan